Malagueña est un mot espagnol qui peut désigner :

 Malagueña, un chant mélodique typique du flamenco.
 Malagueña (chanson), une chanson écrite et composée en 1928 par le musicien, chef d'orchestre et compositeur cubain Ernesto Lecuona.
 , une danse régionale des Îles Canaries datant du .
 Malagueña salerosa ou La Malagueña, une chanson mexicaine du genre huapango, créée en 1947, attribuée à  et .
 La Malagueña et le Torero, un film français réalisé par Alice Guy en 1905.